Шеру Класік - індійська фітнес компанія, яку в 2006 році заснував Шеру Аангріш, другий професійний культурист Індії. З 2010 року він організовує професійні змагання з бодібілдінгу. У 2008 році компанія підписала контракт з  Gold's Gym і відтоді і відтоді почалося відкриття спортивних залів в Делі, Пенджабі і Нойді. 

В 2010 Джим Маніон (голова Про ліги IFBB) і групи Weider, схвалив проведення першого змагання серед бодібілдерів в Азії (під егідою Міжнародної федерації бодібілдерів (IFBB). Це перше таке змагання в історії федерації. Шеру Класік 2012 відбувся в жовтні на Спортивному комплексі Індіри Ґанді, Нью Делі.

Суперечки 
В 2013 році пролунали звинувачення в бік засновників з приводу нечесної гри. Обвинувачі стверджували, що екс Містер Олімпія Доріан Йейтс, Ніл Хілл і Маріку Джетін змагалися нечесно. Шеру Аангріш відкидав всі звинувачення. В інших заявах йшлося, що Аангріш зловживав ім'ям IFBB , що прорекламувати черговий Шеру Класік.

Перемоги

Посилання 
 Офіційний вебсайт

Підприємства Індії